Municipio de Virginia puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Virginia (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Towner.
 Municipio de Virginia (condado de Union, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Virginia (condado de Cass, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Virginia (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Virginia (condado de Pemiscot, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pemiscot.
 Municipio de Virginia (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.